Amalie Wichmann (1995-), handballeuse danoise
 Arthur Wichmann (1851-1927), géologue et minéralogiste allemand
 Hennig Wichmann (?-1402), un des meneurs des Likedeeler
 Kanchi Wichmann (1974-), productrice, réalisatrice et scénariste britannique
 Ludwig Wilhelm Wichmann (1788-1859), sculpteur allemand
 Mathias Wichmann (1991-), footballeur danois
 Moritz Ludwig George Wichmann (1829-1851), astronome allemand
 Rudolph Wichmann (1826-1900), homme politique prussien
 Sharon Wichman (1952-), nageuse américaine
 Tamás Wichmann (1948-2020), céiste hongrois
 Yrjö Wichmann (1868-1932), linguiste finlandais

Voir aussi 
 (7103) Wichmann, astéroïde de la ceinture principale et le cratère lunaire Wichmann, nommés d'après l'astronome